Llibres de Samuel, llibre de l'Antic Testament de la Bíblia cristiana i el vuitè llibre de la Tanakh jueva
 Personatges:
 Samuel (profeta), últim jutge d'Israel, venerat al cristianisme, al judaisme i a l'islam.
 Samuel d'Ani (Ani, començaments del  - 1180), monjo i historiador armeni que va escriure una Cronografia de la història d'Armènia
 Samuel de Bulgària, emperadors de l'Imperi Búlgar (997 -1014) 
 Harold Samuel (Londres, 1879 – 1937), pianista i compositor anglès